Алекпер Гасан оглы Алиев (; 22 декабря 1955 — 7 августа 1992) — азербайджанский химик, Национальный герой Азербайджана (1992, посмертно).

Биография 
Алекпер Алиев родился 22 декабря 1955 года в селе Ишыглы Кубатлинского района Азербайджанской ССР. В 1972 году окончил среднюю школу села Мурадханлы и поступил в Сумгаитскую политехническую школу, после окончания которой два года служил в советской армии. После работал в Обществе химии Кубатлинского района. После возвращения в родное село был назначен заместителем директора совхоза.

Карабахская война 

После начала Карабахской войны Алекпер организовал военные отряды, с которым принимал участие в боях за сёла Тюркляр, Сефиян и Суарасы Лачинского района. Погиб в бою за село Суарасы 7 августа 1992 года.

Память 
Указом президента Азербайджанской Республики № 350 от 7 декабря 1992 года Алекперу Гасан оглы Алиеву было присвоено звание Национального Героя Азербайджана (посмертно).

Похоронен Алекпер Алиев на Аллее Шахидов в городе Баку.

Был женат. Осталось четверо детей.

Школа номер 204 Хатаинского района города Баку была названа именем Алекпера Алиева.

Примечания

Ссылки 
 Биография Алекпера Алиева на сайте milliqahraman.az

Участники Карабахской войны с азербайджанской стороны
Погибшие в боях Карабахской войны
Национальные герои Азербайджана
Похороненные на «Аллее Шехидов» (Баку)